Тагеев — фамилия; имеет женскую форму Тагеева.
 Тагеев, Борис Леонидович (писательский псевдоним Рустам-Бек; 1871—1938) — русский авантюрист, военный востоковед, путешественник и писатель.
 Тагеев, Леонид Викторович (1906—1993) — российский судостроитель, конструктор кораблей.